Confiabilidade
Fiabilidade (estatística) — termo da engenharia
Fiabilismo — categoria de teorias da disciplina filosófica da epistemologia